Bordes (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Bordes (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje

Zobacz też 
 Les Bordes